Fräulein Wildfang steht für:

 Fräulein Wildfang (Clément), Erzählband von Bertha Clément (1909)
  Fräulein Wildfang (1916), deutscher Stummfilm von Emerich Hanus
 Fräulein Wildfang (1948), US-amerikanischer Spielfilm von Ralph Murphy